Daniel Chalonge – astronomo e astrofisico francese
 Chalonge – cratere lunare
 2040 Chalonge – asteroide della fascia principale